Serie B i fotboll 1993/1994 innebar att Fiorentina, Bari, Brescia och Padova gick till Serie A.

Slutställning

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Skiljematcher

Uppflyttningskval

Padova uppflyttade till Serie A.

Nedlyttningskval

Pisa nedflyttade till Serie C1.

Källor

1993 i Italien
1994 i Italien
Fotbollssäsongen 1993/1994
Serie B i fotboll